Brockpähler ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Brockpähler (1927–1989), deutsche Volkskundlerin
 Wilhelm Brockpähler (1894–1980), deutscher Heimatforscher und Schriftsteller
 Wolfgang Brockpähler (1929–2014), deutscher Schriftsteller